Frank Mancuso peut faire référence à : 
 Frank Octavius Mancuso (1918-2007), un joueur américain de baseball ;
 Frank Mancuso Sr. (1933-), le président directeur général de Paramount Pictures puis de MGM/UA ; 
 Frank Mancuso Jr. (1958-), un scénariste et producteur de film américain ;
 Franck Mancuso, un scénariste et réalisateur français.